Schiffsbrücke steht für

 Kommandobrücke eines Schiffes
 Pontonbrücke (aus Schiffen oder anderen Schwimmkörpern gebildete Brücke)

Siehe auch:

 Schiffbrücke